Запотилтик има више значења:

 Општина Запотилтик (Халиско), општина у савезној држави Халиско у Мексику
 Запотилтик (Запотилтик, Халиско), насеље у савезној држави Халиско у Мексику